Karlovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Karlovo, kommun, Plovdiv, 
 Karlovo (ort i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Karlovo,

Serbien 

 Novo Miloševo (ort i Serbien),